Ischtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Mychajlo Ischtschenko (* 1950), sowjetisch-ukrainischer Handballspieler
 Natalja Sergejewna Ischtschenko (* 1986), russische Synchronschwimmerin
 Pawlo Ischtschenko (* 1992), ukrainischer Boxer
 Wolodymyr Ischtschenko, ukrainischer Soziologe